Шипоту () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Ліпенешть.
 Шипоту () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Турбуря.
 Шипоту () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Поноареле.
 Шипоту () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Поройна-Маре.